Wormen ist ein deutscher Ortsname:
 Wormen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Wormie, Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wormen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Studzieniec, Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen